Аэме — второе по величине озеро Бенина. Оно имеет площадь 78 квадратных километров в сухой сезон и увеличивается до 100 квадратных километров в сезон дождей. Озеро имеет длину 24 километра и среднюю ширину 3,6 километра.  впадает в северный конец озера, а канал Ахо соединяет южный конец озера с городом Гран-Попо на побережье Атлантического океана. Этот канал имеет южное направление во время сезона дождей, но меняет его в сухой сезон, что приводит к увеличению солености южного конца озера.

Двумя основными этническими группами, проживающими на берегах озера, являются племена Педа () и Айидзо (). Основными видами экономической деятельности в районе озера являются сельское хозяйство и рыболовство. В озере зарегистрирован 71 вид рыб.

47 500 гектаров, включая болота в нижней части реки Куффо, пролив Ахо и город Гран-Попо, были названы  и определены в качестве ключевой орнитологической территории.

Примечания 

Озёра Бенина